Cerro Verde puede referirse a:

 Cerro Verde: un volcán extinto de El Salvador.
 Cerro Verde: un área natural del parque nacional de Santa Teresa, Uruguay.
 Cerro Verde: una sociedad minera dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, filial de  Freeport-McMoRan en Arequipa, Perú.
 Cerro Verde (San Miguel Huautla), localidad mexicana
 Cerro Verde (Hidalgo), localidad mexicana en el estado de Hidalgo